Dear Friends and Gentle Hearts è il quinto album in studio del gruppo punk revival statunitense American Steel, pubblicato nel 2009.

Tracce

Collegamenti esterni